Zkratka MLL má více významů:
 Major League Lacrosse
 Masarykova letecká liga – organizace československého letectví 
 Medellín
 Metro: Last Light – počítačová hra
 MechWarrior: Living Legends – počítačová hra

Rozcestníky - 3 znaky